Ataýew ist der Familienname folgender Personen:

 Öwezgeldi Ataýew (* 1951), turkmenischer Politiker
 Toýly Ataýew (* 1973), turkmenischer Diplomat